Семён Розенфельд:
 Розенфельд, Семён Ефимович (1891—1959) — русский советский писатель.
 Розенфельд, Семён Маркович (1909—?) — советский архитектор.
 Розенфельд, Семён Моисеевич (1922—2019) — красноармеец, узник лагеря смерти Собибор.